Gérard Hausser – ex calciatore francese
 Paul Hausser – generale tedesco, legato alla storia del corpo delle Waffen-SS
 Robert Häusser – fotografo tedesco

Altro 
 O. & M. Hausser – ditta tedesca produttrice di giocattoli nota per l'utilizzo dell'Elastolin